Agronômica — município do estado de Santa Catarina, Brail
 Agronômica (Florianópolis) — bairro da cidade de Florianópolis, Brasil

Desambiguações de topônimos